Bonannia nudicaulis är en flockblommig växtart som först beskrevs av Spreng., och fick sitt nu gällande namn av Harold William Rickett och Stafleu. Bonannia nudicaulis ingår i släktet Bonannia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nudicaulis